Miejscowości w USA:

 Centralia – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia

 Centralia – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Centralia – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Centralia – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Centralia – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Centralia – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lewis
Gminy w USA:
 Centralia (ang. Centralia Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Centralia (ang. Centralia Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Boone